Ducati Panigale – famiglia di motociclette fabbricate dalla Ducati
 Ducati 899 Panigale – motocicletta fabbricata dalla Ducati
 Ducati 959 Panigale – motocicletta fabbricata dalla Ducati
 Ducati 1199 Panigale – motocicletta fabbricata dalla Ducati
 Ducati 1299 Panigale – motocicletta fabbricata dalla Ducati
 Ducati Panigale V4 – motocicletta fabbricata dalla Ducati
 Ducati Panigale V2 – motocicletta fabbricata dalla Ducati
 Borgo Panigale – zona di Bologna
 Chiesa Santa Maria di Panigale – chiesa di Campodarsego, in Veneto
 Panigale Calcio – società calcistica italiana